Botafogo (galeão) — cognome do galeão português do século XVI cujo nome oficial era São João Baptista
 Botafogo (cavalo) — cavalo de corridas

Geografia do Brasil 
 Botafogo (Bebedouro) — distrito
 Botafogo (Campinas) — bairro

Cidade do Rio de Janeiro 
 Botafogo
 Estação Botafogo — estação de metrô

Clubes de futebol 
Botafogo Futebol Clube (Cabo Verde) — de São Filipe, ilha do Fogo
Botafogo Futebol Clube (Cordinhã) — de Cantanhede, Portugal

Brasil 
Botafogo de Futebol e Regatas —do Rio de Janeiro
Associação Botafogo Futebol Clube — do Distrito Federal
Botafogo Sport Club — de Salvador
Botafogo Esporte Clube (Santo Amaro) — clube baiano de futebol
Botafogo Futebol Clube (João Pessoa)
Botafogo Futebol Clube (Macaé) — extinto
Botafogo Futebol Clube (Ribeirão Preto)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes